Рубцы — название населённых пунктов:

 Рубцы — деревня в Козельском районе Калужской области России.
 Рубцы — село в Лиманском районе Донецкой области Украины.

См. также 
 Рубец